Esta é a lista de deputados estaduais de São Paulo para a legislatura 2023–2027.

Este artigo inclui duas listas, uma com os 94 deputados estaduais de São Paulo eleitos nas eleições gerais brasileiras de 2022. Nas eleições estaduais em São Paulo em 2022, em 7 de outubro, foram eleitos 94 deputados estaduais.

Composição das bancadas

Deputados Estaduais 

2023-27
2023-27
Políticos do estado de São Paulo
Política do estado de São Paulo
Assembleia Legislativa de São Paulo